Spartak Moskva är en rysk sportklubb som bildades 1922.

Lag
fotboll: FC Spartak Moskva
ishockey: HK Spartak Moskva
bandy: Spartak Moskva (bandyklubb)
basket för damer: ZBK Spartak Noginsk (ej att förväxla med Sparta&K).
basket för herrar: Spartak Moskva (basketklubb, herrar)
innebandy: Spartak Moskva (innebandyklubb)
handboll: CSKA Moskva (herrlag i handboll), tidigare känd under namnet Spartak Moskva

Källor

Noter